WHR ist eine Abkürzung für:

 Waist-to-height ratio, englisch für das Verhältnis zwischen bzw. den Quotienten aus Taillenumfang und Körpergröße
 Waist-to-hip ratio, englisch für das Verhältnis zwischen Taillen- und Hüftumfang
 Die Welsh Highland Railway
 Den Wasserverband Hessisches Ried
 World Health Report, englisch für den alljährlich von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegebenen Weltgesundheitsbericht

wHR ist eine Abkürzung für:

 wirklicher Hofrat (österreichischer Amtstitel)

WHR